Andreas Ritsch, né le  à Coire en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1979-1980 || HC Arosa || LNA
|| 26 || 3 || 1 || 4 || 20 || || || || ||  
|-
| 1980-1981 || HC Arosa || LNA
|| 34 || 3 || 2 || 5 || 16 || || || || ||  
|-
| 1981-1982 || HC Arosa || LNA
|| 36 || 13 || 11 || 24 || 20 || || || || ||  
|-
| 1982-1983 || HC Arosa || LNA
|| 36 || 2 || 2 || 4 || 17 || || || || ||  
|-
| 1983-1984 || HC Arosa || LNA
|| 40 || 5 || 3 || 8 || - || || || || ||  
|-
| 1984-1985 || HC Arosa || LNA
|| 29 || 2 || 5 || 7 || - || || || || ||  
|-
| 1985-1986 || HC Arosa || LNA
|| 31 || 6 || 4 || 10 || 24 || || || || ||  
|-
| 1986-1987 || HC Lugano || LNA
|| 26 || 7 || 7 || 14 || 13 || 6 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 1987-1988 || HC Lugano || LNA
|| 35 || 6 || 16 || 22 || 20 || 5 || 1 || 1 || 2 || 7
|-
| 1988-1989 || HC Lugano || LNA
|| 21 || 3 || 10 || 13 || 17 || 8 || 0 || 5 || 5 || 6
|-
| 1989-1990 || HC Lugano || LNA
|| 19 || 1 || 5 || 6 || 11 || || || || ||
|-
| 1989-1990 || EV Zoug || LNA
|| 13 || 2 || 2 || 4 || 22 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1990-1991 || EV Zoug || LNA
|| 34 || 2 || 4 || 6 || 15 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1991-1992 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 1 || 5 || 6 || 8 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1992-1993 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 3 || 11 || 14 || 16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1993-1994 || EV Zoug || LNA
|| 35 || 2 || 4 || 6 || 8 || 9 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1994-1995 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 35 || 5 || 9 || 14 || 10 || 6 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 1995-1996 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 29 || 1 || 6 || 7 || 32 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1996-1997 || HC Coire || LNB
|| 42 || 1 || 20 || 21 || 55 || || || || ||
|-
| 1997-1998 || HC Coire || LNB
|| 19 || 1 || 3 || 4 || 8 || || || || ||

|551||67||107||174||269||23||3||13||16||31

Notes et références 

Naissance en juin 1961
Naissance à Coire
Sportif grison
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Arosa
Joueur du HC Lugano
Joueur du EV Zoug
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Coire
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988